Coppa Italia 1993-1994 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1993-1994 – turni preliminari dell'edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1993-1994 – fase finale dell'edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1993-1994 – edizione del torneo di hockey su pista italiano
 Coppa Italia 1993-1994 – edizione del torneo di pallavolo maschile italiano